

Васілювка — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Васілювка — село в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства